Lancashire League 1892–93 var den fjerde sæson af den engelske fodboldliga Lancashire League. Ligaen havde deltagelse af 12 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Liverpool FC, som dermed vandt Lancashire League i holdets første sæson i ligaen. Efter sæsonen blev Liverpool FC valgt som nyt hold i The Football League.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – England – Lancashire League

Noter 

Sæsoner i Lancashire League
Fodbold i 1892
Fodbold i 1893